Warszawski Zespół Miejski
 Wielki zespół mieszkaniowy
 Wojskowe Zakłady Mechaniczne